Чемпионат Колумбии по футболу 1959 — 12-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1959 на RSSSF

1959
Футбол в Южной Америке в 1959 году
1959 год в Колумбии